Tumkur (district), een district in de Indiase staat Karnataka
 Tumkur (stad), een gelijknamige stad en de hoofdstad van het district